Поход — передвижение организованной группы людей с определенной целью и в установленном порядке.

 Военный поход — перемещение войск (сил) или кораблей (судов) из одной местности (района) в другую для выполнения боевых или учебных задач, а также наступательная операция, дальнее передвижение войск в ходе войны и боевые действия в период такого передвижения, см. .
 Туристский поход — путешествие по заранее определённому маршруту, осуществляемое с образовательными, оздоровительными, спортивными, исследовательскими или иными целями.
 Поход по кабакам, или Барный тур, — мероприятие, заключающееся в том, что один или чаще группа людей выпивают последовательно в нескольких пабах или барах.
 Поход на Версаль — массовое выступление парижан 5 октября 1789 года.
 Поход на Пентагон — акция протеста против Вьетнамской войны.

В кинематографе 
 «Поход» — четвёртая серия первого сезона американского телесериала «Остаться в живых».
 «Поход динозавров» — полнометражный английский мультфильм 2011 года.

См. также

Примечания